Drake steht für:
 Drake (Familienname), Familienname, auch Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Drake Company, amerikanischer Elektronikhersteller
 Drake-Gleichung zur Abschätzung der Anzahl intelligenter Zivilisationen
 Drake Head, Landspitze an der Oates-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Drake Icefall, Gletscherbruch im Ellsworthgebirge des Ellsworthlands, Antarktika
 Drake & Josh, US-amerikanische Fernsehserie
 Drake Motor & Tire Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Drake-Nunatak, Nunatak am Bermel Escarpment im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 HMS Drake, britische Kriegsschiffe
 Drake (Rapper) (eigentlich: Aubrey Drake Graham) (* 1986), kanadischer Rapper und Sänger
 (9022) Drake, ein Asteroid

Drake ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Drake (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Drake (Arizona)
 Drake (Colorado)
 Drake (Illinois)
 Drake (Kalifornien)
 Drake (Kentucky)
 Drake (Missouri)
 Drake (North Carolina)
 Drake (North Dakota)
 Drake (Ohio)
 Drake (Oklahoma)
 Drake (Pennsylvania)
 Drake (South Carolina)
 Drake Corner, Maine
 Drake Forest, Tennessee

im NRHP gelistete Objekte:
 Drake Court Apartments and the Dartmore Apartments Historic District, in Omaha, Nebraska, ID-Nr. 80002447
 Drake Hill Historic District, in Port Gibson, Mississippi, ID-Nr. 79003412
 Drake Hill Road Bridge, in Simsbury, Connecticut, ID-Nr. 84000999
 Drake Log Cabin, in Apollo, Pennsylvania, ID-Nr. 83002214
 Drake Oil Well, in Titusville, Pennsylvania, ID-Nr. 66000695
 Drake Park Neighborhood Historic District, in Bend, Oregon, ID-Nr. 05000380
 Drake University Campus Historic District, in Des Moines, Iowa, ID-Nr. 88001341
 Drake-Curtis House, in Cochecton, New York, ID-Nr. 92001598

Siehe auch:
 Drakes